Сер-Морлаа́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пе-де-Морлаас и дю Монтанерес. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64520.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 10 км к востоку от По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 707 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 437 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 324 были экономически активными, 113 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 324 активных жителей работали 300 человек (158 мужчин и 142 женщины), безработных было 24 (16 мужчин и 8 женщин). Среди 113 неактивных 41 человек были учениками или студентами, 51 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XIX век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи